Šepec ist der Familienname folgender Personen:

 Miha Šepec (* um 1955), slowenischer Badmintonspieler
 Miha Šepec jr. (* 1984), slowenischer Badmintonspieler